Churuguara es una ciudad del estado Falcón y capital del Municipio Federación, Venezuela. Situada al sur del estado, en la Cordillera de La Sierra de Agua Negra, ramal del Sistema Coriano. Ciudad de imagen pintoresca, donde se conjugan el verdor de sus campos y la benignidad de su clima, el cual promedia una temperatura media de 22 °C y una altura de 936  Es el mayor núcleo de población de la Sierra de Falcón con 10 800 habitantes (2000).

Historia de churuguara 
Hasta el momento no se conoce documento fidedigno que compruebe la fecha de su fundación. La tradición menciona el 12 de mayo de 1812, pero existen breves referencias históricas que para esa fecha ya existía como tal. Poblada ancestralmente por aborígenes Jirajaras, Ayamanes, Ajaguas y Pajeros

En 1546 Churuguara es mencionada por los historiadores como "aldea aborigen, con el nombre de Xuruara", siendo ésta su categoría original.

Entre los años 1530 y 1546 fue paso de camino para los conquistadores y fundadores de pueblos que partían a Coro.

En 1810 cuando estalla la Guerra de Independencia, la "Sabana de Churuguara", nombre que se le daba antes de ser elevada a Parroquia Civil, fue punto importante señalado entre las provincias de Coro y Barquisimeto. Dentro de su ámbito ocurrieron algunas batallas relacionadas con esta guerra.

En 1842 asciende a la categoría de Parroquia Civil, dependiente del cantón de San Luis. Con la obtención de esta categoría inicia su trayectoria hacia la configuración de pueblo jurídicamente organizado.

En 1861 se convierte en "Cuartel General y Centro de Operaciones de la Guerra Federal"

Hasta 1864 es parroquia del Cantón de San Luis. El 15 de agosto de ese año se crea la Parroquia Eclesiástica con el nombre de San Juan Bautista. En el año 1873 pasa a formar parte del Departamento Petit. En la división Político-Territorial de 1881 pasa a ser distrito Churuguara. En 1891 acusa una población de 6481 habitantes y se le considera "la segunda ciudad de importancia del Estado Falcón".

Economía 
Eminentemente agropecuaria, con énfasis en ganadería bovina, cultivos de café y hortalizas, recursos mineros como arcillas de gran calidad y areniscas silíceas, productos artesanales y derivados lácteos como el famoso "Queso de Churuguara".

Infraestructura cultural, recreacional y deportiva 
 Ateneo "Casta Joaquina Riera"
 Museo "Don Temo y Doña Sara"
 Biblioteca Pública "Víctor Napoleón Graterol Leal"
 Polideportivo "Prof. Julio Vicente Chirinos"
 Club Gallístico "Angel Custodio Acosta"
 Estadio de béisbol "Víctor Davalillo"
 Manga de Coleo "Don Guayo Schotborgh"
 Parque Ferial "Dr. Ramón Antonio Medina"
 Aeropuerto Churuguara  (fuera de servicio)

Festividades 
 17 de Marzo: Llegada de Ysmael González.
 24 de junio: Día de San Juan Bautista.
 Agosto: Feria Agropecuaria y Artesanal.
 Noviembre 21 de noviembre día de Churuguara
 Diciembre: Feria del Pesebre.

Localidades del estado Falcón